Rothelix lowei är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1918.  Rothelix lowei ingår i släktet Rothelix och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lowei